AZS peut faire référence à :
  ;
 Arizona Southern Railroad.

Code IATA des aéroports